Collegio elettorale di Novi Ligure – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Novi Ligure – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Novi Ligure – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)